PUP steht für:
 PUP (Band), kanadische Punkrock-Band
 Promis unter Palmen, deutsche Reality-Show
 Prokaryotic Ubiquitin-like Protein, bakterielles Protein
 Physically Unable to Perform, Begriff aus der National Football League
 Polytechnic University of the Philippines, staatliche Universität auf den Philippinen
 Potentially Unwanted Program (dt. „potentiell unerwünschtes Programm“), siehe Schadprogramm
 Power Utility Profile (IEC/IEEE 61850-9-3), internationaler Standard zur Uhrensynchronisation und Uhrzeitverteilung im Rahmen von 1 μs in elektrischen Netzen nach IEC 61850
 Princeton University Press, US-amerikanischer Verlag
 Pô Airport (IATA-Code), Flughafen von Pô (Burkina Faso), Region Centre-Sud, Burkina Faso

Parteien:
 Parti de l’Unité et du Progrès, Partei in Guinea, siehe Partei der Einheit und des Fortschritts
 Parti de l’Unité Populaire, Partei in Tunesien
 Parti de l’Unité Prolétarienne, ehemalige sozialistische Partei in Frankreich
 People’s United Party, sozialdemokratische Partei in Belize
 Progressive Unionist Party, Partei in Nordirland
 Protestant Unionist Party, ehemalige Partei in Nordirland

PuP (auch PUP bzw. Pup) steht für:
 PARC Universal Packet, einer der ersten beiden Internetworking-Protokollstapel im Forschungszentrum Xerox Palo Alto Research Center

Pup steht für:
 Abkürzung für das Sternbild Achterdeck des Schiffs
 Pup Cove, Bucht von Signy Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Pup Creek, Fluss in Daviess County (Kentucky), Kentucky, Zufluss des Ohio Rivers
 Pup Rock, Klippenfelsen vor der Fallières-Küste, Grahamland, Antarktika
 Beagle B.121 „Pup“, britisches einmotoriges Propellerflugzeug
 Dart Pup, britisches Ultraleichtflugzeug von Dart Aircraft
 Keystone NK (auch Keystone Pup), US-amerikanisches Trainingsflugzeug von Keystone Aircraft
 Preceptor N3 Pup, US-amerikanisches Selbstbauluftfahrzeug von Preceptor Aircraft
 Husky A-1B-160 „Pup“, Variante der Aviat Husky, US-amerikanisches leichtes Mehrzweckflugzeug
 Sopwith Pup, britisches Doppeldecker-Jagdflugzeug
 Crosley Pup, einfaches Mittelwellen-Radiogerät für Kopfhörerbetrieb

pup steht für:
 Pulabu (ISO-639-3-Code), eine der Madang-Adelbert-Range-Sprachen in Madang Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Pub (Begriffsklärung)
 Pups (Begriffsklärung)

Abkürzung